Береговая гвардия (   из ) — служба безопасности на море в некоторых странах. Их статус может простираться от добровольческой гражданской организации до регулярных вооружённых воинских формирований. В частности, это может быть названием береговой охраны, службы спасения на море, морской полиции, морской таможни, общественной организации спасателей и т. п. Тем не менее, функции типичной береговой гвардии отличаются от стандартных функций как военно-морских сил (чисто военной силы), так и транспортной полиции (гражданского правоохранительного органа).

Названия Береговая гвардия по странам 
 Добровольческая береговая гвардия Австралии  — гражданская служба спасения на море
 Береговая гвардия Бангладеш   — единственная морская правоохранительная служба в Бангладеш в подчинении МВД
 Береговая гвардия Великобритании  — служба спасения на море, не являющаяся воинским формированием или правоохранительным органом, однако, персонал службы носит униформу
 Береговая гвардия Ирландии   — служба спасения на море, инспекция безопасности судоходства, экологический контроль на море; не входит в Вооружённые силы, в отличие от некоторых стран
 Береговая гвардия Италии  (с 1989 года) — является частью Военно-морских сил Италии, но находится в оперативном управлении Министерства инфраструктуры и транспорта; занимается спасением на море, защитой морских ресурсов и регулированием рыболовства, безопасностью судоходства и имеет функции морской полиции
 Береговая гвардия Канады   — гражданская служба, отвечающая за обеспечение морских поисково-спасательных операций (ПСО), навигационные средства, мероприятия в случае загрязнения моря, морскую радиосвязь и колку льда
 Береговая гвардия КНР  (c 2013) — правоохранительный и спасательный орган в территориальных водах КНР, подчинён Государственному океаническому управлению Министерства земельных и природных ресурсов КНР
 Береговая гвардия Новой Зеландии  — гражданская общественная организация, существующая за счёт благотворительности и членских взносов; осуществляет спасение в прибрежных водах на море и на крупных озёрах
 Береговая гвардия Сингапура    — подразделение Полицейских сил Сингапура; выполняет функции морской полиции и береговой охраны
 Береговая гвардия США (Береговая охрана США)  — ветвь Вооружённых сил США, предназначенная для наблюдения за выполнением федерального законодательства и обеспечения безопасности плавания судов в водах открытого моря и во внутренних водоёмах страны
 Береговая гвардия Тринидада и Тобаго — официальное название Военно-морских сил Тринидада и Тобаго
 Береговая гвардия Филиппин  — воинское формирование, занимающееся правоохранительной деятельностью на море, безопасностью судоходства, спасательными работами и защитой морских ресурсов

См. также 
 Морская гвардия
 Морская охрана Украины
 Береговая охрана

Береговая гвардия